Bounty – baton czekoladowy 
 HMS Bounty 
 Bounty (wyspy)